Donald Michael "Don" Marcotte, född 15 april 1947, är en kanadensisk före detta professionell ishockeyspelare som tillbringade 15 säsonger i den nordamerikanska ishockeyligan National Hockey League (NHL), där han spelade för ishockeyorganisationen Boston Bruins. Han producerade 484 poäng (230 mål och 254 assists) samt drog på sig 317 utvisningsminuter på 868 grundspelsmatcher. Marcotte spelade även på lägre nivåer för Hershey Bears och Boston Braves i American Hockey League (AHL), Oklahoma City Blazers i Central Professional Hockey League (CPHL) och Niagara Falls Flyers i OHA-Jr.

Han vann två Stanley Cup med Bruins för säsongerna 1969-1970 och 1971-1972.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Donald Marcotte stats and news – NHL.com
Don Marcotte NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Don Marcotte hockey statistics and profile at hockeydb.com

Spelare i Boston Braves (ishockeylag)
Spelare i Hershey Bears
Spelare i Oklahoma City Blazers (1965–1977)
Spelare i Boston Bruins
Spelare i Niagara Falls Flyers
Kanadensiska ishockeyspelare
Kanadensiska idrottare under 1900-talet
Idrottare från Québec
Levande personer
Födda 1947
Män
Stanley Cup-mästare 1972
Stanley Cup-mästare 1970